Вольфарт () — фамилия. Известные носители:
 Вольфарт, Антон Михаэль (1756—1836) — аббат Нового монастыря в Винер-Нойштадте.
 Вольфарт, Бригитта (род. 1967) — немецкая оперная певица.
 Вольфарт, Генрих (1797—1883) — немецкий музыкальный педагог.
 Вольфарт, Герберт (1913—1982) — немецкий морской офицер.
 Вольфарт, Дитер (1941—1961) — первая иностранная жертва Берлинской стены.
 Вольфарт, Карл (1874—1943) — шведский пианист и музыкальный педагог.
 Вольфарт, Карл Христиан (1778—1832) — немецкий медик и писатель.
 Вольфарт, Карл-Гейнц (род. 1924) — немецкий футболист.
 Вольфарт, Карл-Михаэль (род. 1956) — немецкий футболист.
 Вольфарт, Роланд (род. 1963) — немецкий футболист.
 Вольфарт, Филипп-Людвиг (1775—1855) — прусский чиновник.
 
 Вольфарт, Харальд (род. 1955) — немецкий повар.
 Вольфарт, Штеффен (род. 1983) — немецкий футболист.
 Вольфарт, Эрвин (1932—1968) — немецкий оперный тенор, камерный певец.
 Вольфарт-Боттерман, Йонас (род. 1990) — немецкий баскетболист.
 Мюллер-Вольфарт, Ганс-Вильгельм (род. 1942) — немецкий ортопед и спортивный медик.

См. также 
 Вольфартова муха